Amerikai Egyesült Államok
Silas, település Alabama államban

Egyéb
Silas (együttes)
Silas (1976) válogatott portugál labdarúgó
Silas, a Hegylakó című sorozat egyik szereplője